Az M25 jelentheti a következőket:

 M25-ös autóút (Magyarország)
 Messier 25, nyílthalmaz a Nyilas csillagképben
 M25, amerikai mesterlövészpuska
 M25, amerikai Dragon Wagon becenevű tankszállító/mentő jármű
 PZL M–25 Dromader Mikro, lengyel mezőgazdasági repülőgép
 Shvetsov M–25, szovjet repülőgépmotor